

Aziende 
 Austin Motor Company (conosciuta con il solo nome Austin) – casa automobilistica britannica attiva dal 1905 al 1952, il cui marchio è stato utilizzato fino al 1987
 Gruppo Austin Rover – gruppo automobilistico britannico attivo dal 1981 al 1986
 Austin Automobile Company – azienda statunitense di autovetture di inizio XX secolo
 American Austin Car Company – azienda statunitense filiale della Austin britannica, divenuta poi Bantam Car Company

Geografia 
 Canada
 Austin – municipalità nella provincia del Québec, nella regione di Estrie

 Stati Uniti d'America
 
 Austin – città della Contea di Lonoke, Arkansas
 Austin -  unincorporated community, Orchard City della contea di Delta, Colorado
 Austin – città della Contea di Scott, Indiana
 Austin – capoluogo della Contea di Mower, Minnesota
 Austin - census-designated place (CDP) della contea di Lander, Nevada
 Austin – città della Contea di Potter, Pennsylvania
 Austin – città capitale del Texas
 Contea di Austin (Austin County) – contea del Texas

Onomastica 
 Austin – variante inglese del nome proprio di persona Agostino

Personaggi immaginari 
 Austin Marley – personaggio della serie televisiva Ugly Betty
 Austin Powers – personaggio cinematografico
 Steve Austin – protagonista della serie televisiva L'uomo da sei milioni di dollari

Persone 
 Adam Austin, pseudonimo di Gene Colan – fumettista statunitense
 Albert Austin – attore, sceneggiatore e regista cinematografico britannico nell'epoca del film muto
 Albert Edison Austin – golfista canadese
 Albert William Austin – golfista canadese
 Arthur Austin – pallanuotista statunitense
 Blessuan Austin – giocatore di football americano statunitense
 Bunny Austin – tennista britannico
 Charles Austin – atleta statunitense
 Charlie Austin – calciatore inglese
 Christopher Austin – pallavolista statunitense
 Clyde Austin – ex cestista statunitense
 Coco Austin – personaggio televisivo, modella e attrice statunitense
 Colin Austin – storico britannico
 Dallas Austin – produttore discografico statunitense
 David Austin – botanico e scrittore britannico
 Dean Austin – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Edith Austin – tennista britannica
 Gene Austin – cantante statunitense
 Herbert Austin – imprenditore britannico, fondatore dell'omonima casa automobilistica
 Horace Austin – politico statunitense
 Horatio Thomas Austin – esploratore britannico
 Hudson Austin – politico e generale grenadino
 Isaac Austin – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Isaiah Austin – cestista statunitense
 Jake T. Austin – attore statunitense
 Jean-Hubert Austin – ex calciatore haitiano
 Jeff Austin – ex tennista statunitense
 Johntá Austin – cantante, rapper e produttore discografico statunitense
 Ken Austin – ex cestista statunitense
 Kyle Austin – cestista statunitense
 Lloyd Austin – politico e generale statunitense
 Marc Austin – triatleta britannico
 Mario Austin – ex cestista statunitense
 Marvin Austin – giocatore di football americano statunitense
 Michael Austin – ex nuotatore statunitense
 Miles Austin – giocatore di football americano statunitense
 Moses Austin – imprenditore statunitense
 Patti Austin – cantante statunitense
 Ray Austin – regista, produttore televisivo, attore, stuntman e scrittore britannico
 Reggie Austin – attore statunitense
 Richard Austin – direttore d'orchestra e docente inglese
 Rodolph Austin – calciatore giamaicano
 Sherrié Austin – musicista australiana
 Stephen Fuller Austin – patriota statunitense e fondatore del Texas
 Steve Austin – wrestler e attore statunitense
 Tavon Austin – giocatore di football americano statunitense
 Tim Austin – ex pugile statunitense
 Tracy Austin – ex tennista statunitense
 Warren Austin – politico statunitense
 Waverly Austin – cestista statunitense naturalizzato tedesco
 William Austin – attore britannico, fratello di Albert
 William Austin – scrittore statunitense

Pagine correlate
 John Austin